Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Groningen.

Appingedam

Bedum

Bellingwedde

Ten Boer

Delfzijl

Eemsmond

Groningen

Grootegast

Haren

Hoogezand-Sappemeer

Leek

Loppersum

De Marne

Marum

Menterwolde

Oldambt

Pekela

Slochteren

Stadskanaal

Veendam

Vlagtwedde

Winsum

Zuidhorn

Groningen
Politiek in Groningen (provincie)